«José Batlle y Ordóñez» puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 José Batlle y Ordóñez (1856-1929), político uruguayo, presidente de Uruguay en los períodos 1903-1907 y 1911-1915.

Toponimia

Uruguay 
 Municipio de José Batlle y Ordóñez, municipio del departamento de Lavalleja.
 José Batlle y Ordóñez, localidad del departamento de Lavalleja.
 Bulevar José Batlle y Ordóñez, avenida de la ciudad de Montevideo.

Miscelánea 
 Parque José Batlle y Ordóñez, parque público de la ciudad de Montevideo.
 Central José Batlle y Ordónez, central termoeléctrica ubicada en la ciudad de Montevideo.
 José Batlle y Ordóñez, estación petrolífera.